Курганы — деревня в составе Троицкого сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась ко 2 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числилось 6 дворов, проживало 30 мужчин и 40 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 96 человек (42 мужчины и 54 женщины).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня Курган относилась к Гагаринской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 18 крестьянских дворов и 103 жителя. В деревне имелась кузница, ветреная мельница. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района